(?-1987), journaliste américain,
 Bill Talbert (1918–1999), joueur américain de tennis,
  (1838-1881), architecte britannique,
 , personnalité américaine,
  (1944- ), footballeur américain,
  (1939- ), footballeur américain,
  (1890–1961), chanteuse américaine,
  (1923–1982), soldat américain,
  (1866–1923), suffragette américaine,
 Michel Talbert, pseudonyme de Michel Bernanos, poète et écrivain,
 Richard Talbert (1947- ), historien britanno-américain,
 , personnalité politique américaine du Missouri,
  (1846–1931), personnalité politique américaine de Caroline du Sud,
 Stephen Talbert (1958- ).

Voir aussi 
 Sillon de Talbert